Поддембицкий повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Лодзинское воеводство. Центр повята — город Поддембице. Занимает площадь 880,91 км². Население — 41 679 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Поддембице, Унеюв
 городско-сельские гмины: Гмина Поддембице, Гмина Унеюв
 сельские гмины: Гмина Даликув, Гмина Пенчнев, Гмина Вартковице, Гмина Задзим

Демография 
Население повята дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Лодзинского воеводства